Fabricio Tinajero (nacido como Cristian Fabricio Tinajero Jiménez, el 18 de noviembre de 1976 en Pujilí, Cotopaxi, Ecuador) Doctor (PhD.) en Ciencias Organizacionales por la Universidad de los Andes - Venezuela; Doctorado en Administración Estratégica de Empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi (periodo 2015 - 2021 y 2021 - 2026).

Reseña biográfica 
Fabricio, se establece en Latacunga en 1981 desde temprana edad junto con sus padres Rubén Tinajero y Fanny Jiménez, educadores de vocación, y sus hermanos Marlon y Karina.

Estudió en el Jardín de Infantes María Montessori, fue abanderado de la Escuela de Educación Básica Isidro Ayora y presidente del Consejo Estudiantil del IST Vicente León, en el que también fue un alumno destacado. 

Sus padres han sido un eje fundamental durante su desarrollo y la razón por la que escoge su profesión; ser docente. 

Contrae matrimonio con Carmen Cárdenas y juntos procrean 3 hijos Denisse, Andrés y Fabricio. 

Su vida profesional empieza en una de las Industrias de Latacunga y con un emprendimiento propio, para finalmente vincularse en 2004 a la Universidad Técnica de Cotopaxi, en donde inició su labor de docencia. 

Desde ese momento la academia fue parte de su vida, hasta llegar a los más altos grados académicos y administrativos en la UTC.

En 2015 se convierte en el Rector más joven de las Universidades del País, consolidando la Certificación y Acreditación de la UTC. 

En 2016, fue nombrado Abanderado de la fiesta tradicional de la Mama Negra acompañando a Ángel Rocha Romero personaje principal.

En 2020 es reelecto Rector de la UTC con el 97% de aceptación de la Comunidad Universitaria.

En 2023 al ganar las elecciones se convierte en el vigente alcalde de Latacunga.

Funciones y cargos desempeñados: 

 Coordinador de Planificación de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Cotopaxi
 Presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad Técnica de Cotopaxi
 Director del Departamento de Planeamiento Integral de la Universidad Técnica de Cotopaxi
 Miembro de la Comisión de Desarrollo y Evaluación Institucional CODEI
 Ponente en eventos académicos a nivel nacional e internacional
 Miembro de redes académicas e investigación a nivel nacional e internacional (REUVIC, REDU, GILOG, ASESEC)
 Asesor y consultor particular de organizaciones públicas y privadas
 Ha publicado varias obras y artículos científicos en el área de la gestión del conocimiento, prospectiva estratégica e innovación abierta
 Ha desarrollado varios proyectos de investigación y vinculación con la sociedad implementados con éxito en organizaciones barriales, comunitarias, públicas y privadas de Latacunga.
 Fundador del Centro de Emprendimiento UTC
 Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, periodo 2015-2021
 Rector reelecto para el periodo 2021-2026
 Alcalde de Latacunga 2023-2027

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Rector
Educación
Personaje